Мапастепек има више значења:

 Општина Мапастепек (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мапастепек (Мапастепек, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику